Seznam dílů seriálu Charlieho andílci může být:
 Seznam dílů seriálu Charlieho andílci (1976) – seznam dílů seriálu Charlieho andílci (seriál, 1976)
 Seznam dílů seriálu Charlieho andílci (2011) – seznam dílů seriálu Charlieho andílci (seriál, 2011)